Ивенсен — фамилия, может означать

 Ивенсен, Маргарита Ильинична (в дев. Симонович) (1903—1977) — советская детский поэтесса и писатель.
 Ивенсен, Павел Альбертович (1908—1999) — советский и российский авиаконструктор.
 Ивенсен, Фёдор Васильевич (1858—1866) — полицмейстер, Главное управление Национальной полиции в Киеве.
 Ивенсен, Юрий Павлович (1908—1996) — советский геолог.

См. также 
 Ивенс
 Молчание доктора Ивенса